Жёлтенькое — название населённых пунктов:

Россия 
 Жёлтенькое — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1950 г.

Украина 
 Жёлтенькое (до 2016 г. — Червоный Жовтень) — село в Ореховском районе Запорожской области.